Een ster, behorende tot de Grote Beer, zie Alcor (ster)
 Een organisatie die onderzoek doet naar het opnieuw tot leven wekken van mensen na invriezing, zie Alcor Life Extension Foundation